Celebi (Pokémon)
 Çelebi (district), een Turks district in de provincie Kırıkkale
 Çelebi (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Çelebi